Красноклювая земляная кукушка может означать:
 Красноклювая земляная кукушка (Carpococcyx renauldi) — птица рода () из подсемейства , обитающая в Юго-Восточной Азии.
 Красноклювая земляная кукушка (Neomorphus pucheranii) — птица рода () из подсемейства , обитающая в Америке;